Kościelec (berg), een berg in het zuiden van Polen
 Kościelec (powiat Kaliski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Kościelec (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Kościelec (powiat Kolski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Kościelec (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Proszowicki
 Kościelec (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Inowrocławski
 Kościelec (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Legnicki
 Kościelec (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Sztumski
 Kościelec (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski